Kristofferson steht für: 

 Kristofferson (Album), das Debütalbum von Kris Kristofferson

Kristofferson ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Kristofferson (1905–1971), US-amerikanischer General
 Kris Kristofferson (* 1936), US-amerikanischer Country-Sänger, Songwriter und Schauspieler

Siehe auch:
 Christoffersen
 Christophersen
 Christopherson
 Kristoffersen
 Johan Kristoffersson (* 1988), schwedischer Autorennfahrer